Такмичење у бадминтону на Летњим олимпијским играма 2012 у конкуренцији мушких парова је одржано од 28. јула до 5. августа у Вембли арени.

Победници турнира су били први носиоци, кинески пар, Цај Јуен и Фу Хајфенг који су у финалу победили Данце Матијаса Боа и Карстена Могенсена са 21:16, 21:15. Треће место су освојили Корејци Џунг Џе-сунг и Ли Јонг-те који су у утакмици за треће место победили Малезијце Ку Кјен Кеата и Тан Бон Хеонга са 23:21, 21:10.

Систем такмичења 
Такмичари су били подељени у четири групе са по четири пара и сваки пар је играо са сваким у својој групи. По два најбоље пласирана пара из сваке групе пласирала су се у елиминациону фазу и играла су за победника турнира.

Такмичари <small>

  Рос Смит/Глен Варф
  Цај Јуен/Фу Хајфенг
  Чај Бјао/Гуо Џендунг
  Фанг Ђије-мин/Ли Шенг-му
  Матијас Бое/Карстен Могенсен
  Инго Киндерватер/Јоханес Шетлер
  Мухамед Ахсан/Бона Септано
  Наоки Кавамаје/Шоџи Сато

  Џунг Џе-сунг/Ли Јонг-те
  Ко Сунг-хјун/Ју Јеон-сеонг
  Ку Кјен Кеат/Тан Бон Хеонг
  Адам Цвалина/Михал Логош
  Владимир Иванов/Иван Созонов
  Доријан Ленс Џејмс/Вилем Вилјун
  Бодин Исара/Манепонг Џонгџит
  Хауард Бак/Тони Ганаван

Носиоци 

  Цај Јуен / Фу Хајфенг (Златна медаља)
  Џунг Џе-сунг / Ли Јонг-те (Бронзана медаља)

<li>  Матијас Бо / Карстен Могенсен (Сребрна медаља)
<li>  Ко Сунг-хјун / Ју Јеон-сеонг (Групно такмичење)

Групна фаза

Група А

Група Б 

 Адам Цвалина и Михал Логош су се повукли са турнира, па су све њихове утакмице забршене службеним резултатом 0:21, 0:21

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

Референце

Спољашње везе 
 Страница на званичном сајту игара

Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012.